Каневка — название населённых пунктов:
 
 Каневка — село в Ловозерском районе Мурманской области России.
 Каневка — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.